Franciaország
Sainte-Blandine, település Deux-Sèvres megyében
Sainte-Blandine, település Isère megyében